Bufali ima više značenja:
 Bufali, Rovigo
 Bufali, Teramo